Hans von Blixen-Finecke sr. (1886-1917), Zweeds ruiter
 Hans von Blixen-Finecke jr. (1916-2005), Zweeds ruiter